A fedezet szó leggyakoribb jelentései:
 aranyfedezet
 árufedezet
 fedezet – a középpályás poszt elődje a labdarúgásban
 hitelfedezet